Flessa ist der Name von:

 Ernst Flessa (1903–1976), deutscher Studienprofessor und Lyriker
 Johann Adam Flessa (1694–1775), evangelischer Theologe
Karl W. Flessa (* 1946), US-amerikanischer Paläontologe
 Bankhaus Max Flessa KG
 Wilhelm Flessa (1858–1924), rechtskundiger Bürgermeister von Kulmbach
Siehe auch:
 Flesa